Le Mystère de la chambre 43 de son titre original L'Hôtel des suicidés est la quatre-vingt-huitième histoire de la série Tif et Tondu d'Alain Sikorski et Denis Lapière. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
Tif et Tondu sont engagés par le directeur d'un hôtel de montagne pour comprendre pourquoi cinq occupants successifs de la chambre 43 se sont suicidés, suivis de la femme de ménage. Ils soupçonnent vite deux moniteurs (de patinage et de sports extrêmes) qui semblent rôder autour de l'hôtel, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Ils essaient même de coincer la monitrice de sports extrêmes en montagne, mais elle les distance sans trop de mal.

Tandis que Tif cherche des indices chez la femme de ménage, Tondu trouve un mot laissé par celle-ci à l'hôtel, désignant son produit de nettoyage. Tondu retrouve la bouteille et constate qu'elle contient un produit inconnu (en réalité, un narcotique ayant servi aux "suicides"). La découverte de cette preuve alarme les criminels : ce sont les moniteurs et le directeur adjoint de l'hôtel, créateurs d'une filière d'émigration clandestine qui passait par cette même chambre 43. Le moniteur de patinage, coincé, avoue qu'ils ont un jour trouvé l'un de leurs clients suicidé avec des millions de francs: ses complices ont alors décidé de s'arroger l'argent et de dévaliser leurs clients suivants pour faire bonne mesure, mais ce faisant ils ont causé des décès accidentels, maquillés en suicides, avant de recourir au meurtre, stade auquel la femme de ménage avait décidé d'alerter la police avec un échantillon de leur narcotique.

La monitrice traquée trahit son dernier complice qui tombe dans un précipice, et s'échappe en parapente, avec l'argent. Elle sera rattrapée à l'aéroport de Genève.

En épilogue, Tif et Tondu apprennent qu'ils ont désormais leurs chars au carnaval de Tilff, la ville de l'album Les Vieilles Dames aux cent maisons.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le directeur et son adjoint Gérard
 Les deux moniteurs de sport

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1997
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1996
Histoire publiée pour la première fois en 1997